Área de Livre Comércio das Américas (ALCA)
Alca (distrito) — da Província de La Unión, Departamento de Arequipa, Peru
Torda-mergulheira (Alca torda) — ave oceânica

Desambiguação
Desambiguações de topônimos